Руслан Чагаев против Фреса Окендо — 12-раундовый боксёрский поединок за вакантный титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA, который прошёл 6 июля 2014 года на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Победу раздельным решением судей одержал Руслан Чагаев.

Поединок 
Промоутером боя стал Тимур Дугазаев. Перед боем рекорд Чагаева составлял 32 победы (из них 20 нокаутом), 2 поражения и одна ничья. Рекорд его соперника составлял 37 побед (24 нокаута) и 7 поражений. Ринганонсерами вечера стали Александр Загорский (Россия) и Майкл Баффер (США). В качестве почётных гостей были приглашены Рой Джонс, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Иосиф Кобзон и Тимати. Бой был показан более чем в ста странах, а также в прямом эфире федерального российского телеканала. На самом стадионе за поединком следили более 30 тысяч болельщиков.

В андеркарте состоялось девять боксёрских поединков и один по правилам К-1, в которых приняли участие спортсмены одиннадцати стран. Россию представляли семь бойцов, шесть из которых представляли чеченскую боксёрскую школу. Все чеченские боксёры одержали победы, а Висхан Мурзабеков завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Intercontinental среди юношей.

Первый раунд прошёл в разведке. Чагаев занял центр ринга и теснил Окендо к канатам, но никаких серьёзных действий за весь раунд произведено не было. В середине второго раунда соперники обменялись серией акцентированных ударов, после чего сложился рисунок боя, которые в течение остальных раундов оставался одинаковым — Чагаев прочно занял центр ринга и имел небольшое преимущество. Невысокий темп боя периодически нарушался активными действиями соперников. В шестом раунде Чагаев получил рассечение, которое, однако, не помешало ему завершить бой. В последнем раунде, понимая, что проигрывает, Окендо взвинтил темп боя, пытаясь нанести решающий удар, но Чагаев успешно защищался и удачно контратаковал. Весь бой соперники демонстрировали уважительное отношение друг к другу и не применяли никаких приёмов грязной борьбы.

Карта боксёрского вечера

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2014 год в боксе
2014 год в Чечне
Международные спортивные соревнования в Грозном
Июль 2014 года
События 6 июля
Спорт в России в 2014 году
Боксёрские поединки
Международные соревнования по боксу в России
Соревнования по боксу в Чечне